MPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mapua (Papua Nuova Guinea)
 MPU - Missing Persons Unit – serie televisiva poliziesca belga